Radó Vilmos (1847–1919) tanár, ifjúsági író
 Radó Vilmos (1913–2001) színész, rendező, színházigazgató